Ryuji Sugimoto (Fuchū (Tóquio), Tóquio, 1 de junho de 1993) é um futebolista profissional japonês que atua como meia.

Carreira 
Ryuji Sugimoto começou a carreira na Tokyo Verdy. 

Naturais de Fuchū (Tóquio)
Futebolistas do Japão
Futebolistas do Nagoya Grampus Eight